«Центр» — советская музыкальная группа, образованная в Москве в конце 1970-х годов под названием «777». С 1990 года до конца 2000-х обосновывалась, помимо Москвы, в Лос-Анджелесе (США). Основатель и лидер группы — Василий Шумов. Стиль группы менялся от новой волны и русского рока до электроники.

История

1980-е годы 
В начале 1980-х годов группа «Центр» стала известной в советском андерграунде того времени. Сформировался классический состав — Василий Шумов (бас-гитара), Алексей Локтев (клавишные), Валерий Виноградов (гитара), Андрей Шнитке (гитара), Карен Саркисов (ударные). Пели все участники коллектива.

В 1982 году группа записала первый пробный альбом «Запись в Трамвайном Депо» и дала ночной концерт в театре-студии на Юго-Западе, который посетили Артемий Троицкий, ставший потом главным пропагандистом творчества «Центра», и Александр Липницкий. В декабре 1982 года группа выступает на рок-фестивале «Физтех — 1982» и знакомится с начинающим звукорежиссёром Андреем Пастернаком.

Первые магнитоальбомы «Центра» переписывались поклонниками друг у друга на кассеты. Василий Шумов и группа «Центр» выпустили множество альбомов ("Стюардесса летних линий" (1983), "Однокомнатная квартира" (1983), "Чтение в транспорте" (1984), "Тяга к технике" (1984), "Цветок и мотылек" (1985), "Любимые песни" (1985), "Признаки жизни" (1985), "Учитесь плавать" (1986), "Жизнь замечательных мужчин" (1986), "Русские в своё компании" (1987), "Дитятя" (1988), "очищение" (1988), "От звонка до звонка" (1989)), создали музыку к кинофильмам и мультфильмам, появлялись на телевидении (в частности, в телепередаче «Весёлые ребята»), давали концерты в СССР, Европе (в начале 1989 года группа посетила Францию и Бельгию) и Америке.

По приглашению французского продюсера Максима Шмидта, Василий Шумов в июле-августе 1988 года в Париже перезаписал с парижскими сессионными музыкантами 10 песен группы "Центр" 1980-х годов. Через год на всесоюзной фирме грамзаписи "Мелодия" данная запись вышла на пластинке "Сделано в Париже", что обозначило новую волну популярности и известности группы.

Между тем, деятельность самой группы летом 1989 года была свернута.

Альбомы «Стюардесса летних линий» (1983 год) и «Чтение в транспорте» (1984 год) попали в книгу «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира.

1990-е годы 
В 1990 году лидер группы Василий Шумов уехал на постоянное место жительства в Лос-Анджелес (США), где продолжил свою творческую деятельность. В США к нему присоединился местный гитарист Фаст Фредди (Рапилло), впоследствии участвовавший в записи многих альбомов Центра.
В 1996-98 гг. Шумов и Фаст Фредди посетили Россию с концертами.

С участниками группы разных периодов записаны альбомы: «Центромания стадия Озарения» (1995), «Брюлик» (1995), «Центромания стадия 1» (1996), «Смутное пятно неизвестно чего» (1997) и «Крапивное пламя» (1998).

2000-е годы 
Альбом «Пластикозаменитель» 2000 года стал первым релизом «Центра», созданным при участии так называемых Центробораторов. Центробораторами являлись творческие люди из разных регионов, вносившие вклад в альбомы группы Центр, переправляя через Интернет записанные ими звуковые файлы (семплы) в студию Шумова. Все альбомы от «Пластикозаменителя» (2000) до «Регион 5» (2005) были созданы с помощью Центробораторов. Таким образом, группа «Центр» преобразовалась в международный «новомедийный» проект. Многочисленные альбомы группы «Центр» и Шумова стали доступны в формате mp3 для свободного скачивания на сайте группы. Альбомы этого периода начали переиздаваться в России на CD с 2007 года.

В середине 2000-х годов «Центр» возобновил активную деятельность в России. В 2006 году была подготовлена новая концертная программа «Электронное Видеошоу» (ЭВШ), в которую вошли электронные композиции с последних альбомов и новые аудиовидеоработы. С этой программой «Центр» в составе Шумов—Фаст Фредди дал несколько концертов в России в 2006 году (Москва, Санкт-Петербург, Смоленск). В этом же году релиз «ЭВШ» был выпущен в России на CD фирмой FeeLee Rec. В 2007 году песни группы вошли в саундтрек к новому фильму «Одна любовь на миллион», прошли концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а также началось переиздание альбомов «Центра». Первой парой дисков стали первый и последний на тот момент альбомы — «Трамвайное Депо» (1982) и «Регион 5» (2005), выпущенные на лейбле «Зенит». Затем, в том же 2007 году, официально вышли на CD «Стюардесса Летних Линий» (1983) и «Молодой на Молодой» (2003).

В 2008 году группа  готовила выпуск нового альбома. Также было объявлено о выходе третьей пары релизов на компакт-дисках с дистибъюцией через фирму «Союз»: «Ранняя Электроника: Однокомнатная Квартира и Чтение в Транспорте» (1983/1984) и «ТНТН» (2002). В начале февраля появилась первая песня из нового альбома — «Чёрный список» — в формате mp3 на официальном сайте. В конце года официально вышел этот альбом, озаглавленный «У прошлого нет будущего», главной темой которого стал глобализм в России. В создании альбома вновь приняли участие музыканты, бывшие в составе Центра ранее — Игорь Лень и Валерий Виноградов (вместе с сыном Алексеем).

2010-е годы 
В 2011 году продолжается переиздание старых альбомов группы. 14 июня были выпущены альбомы «Жизнь замечательных мужчин» (записанный в июле 1986 года) и «Очищение» (записанный в ноябре 1988 года). 28 ноября 2011 выпущен альбом «Мне хорошо. Часть первая». По словам Василия Шумова, группа решила сделать альбом в двух частях. Первая часть вышла перед выборами в Государственную думу. Выпуск второй части был запланирован к выборам президента, но альбом «Мне хорошо. Часть вторая» вышел в конце 2012 года.

В мае 2013 года группа выступила в Москве, а после выступления на фестивале «PAX Festival» в Хельсинки состав покинули Валерий и Алексей Виноградовы. После этого «Центр», впервые ставший трио, провёл ещё несколько репетиций и выступлений, после чего деятельность группы была свернута, а Василий Шумов занялся подготовкой новой сольной программы.

В июне 2015 года Василий Шумов а Евгений Ильницкий сообщили о начале работы над новым альбомом группы. Альбом вышел в октябре 2015 года и получил название «Первый пещерный».

В 2017 году проведён своеобразный ребрэндинг группы: основной состав группы, сократившийся до дуэта (Шумов - Ильницкий), стал выступать, в том числе с приглашёнными музыкантами, в синих халатах.

В сентябре 2018 года на цифровых носителях выпущен альбом "Культ еды".

В сентябре 2019 года из интернет-синглов, выкладывавшихся с 2016 года, и новых композиций, скомпилирован и выпущен на цифровых носителях альбом "Цвет ветки". Также 2019 год отмечен серией концертов, приуроченных к 30-летию альбома "Сделано в Париже".

Состав 
 Василий Шумов — вокал, бас-гитара, гитара, синтезаторы, электроника, автор большинства песен (с 1980)
 Евгений Ильницкий — гитара (c 2010 года)

В период 2009—2013 гг. группа выступала тремя составами:
 «Центр» в полном составе
 Акустика (В.Шумов, Е. Ильницкий, В. Виноградов)
 Электроакустика (В.Шумов, А. Виноградов)

Единственным бессменным участником группы является её лидер и основатель Василий Шумов — вокал, тексты, музыка, инструменты, идеи, продюсирование. Кроме самого Шумова, более-менее постоянными участниками Центра были американский гитарист Фредди Рапилло по прозвищу «Фаст» и московский гитарист Валерий Виноградов.

Бывшие участники:
 Валерий Виноградов — гитара, вокал (1981—1986, 1995—1996, 2000, 2008—2013)
 Алексей Виноградов — клавишные (2008—2011, 2012—2013)
 Евгений Головин (тексты, музыка; умер 29 октября 2010 года)
 Александр Скляр (гитара, начало и середина 1980-х; впоследствии: Ва-Банкъ)
 Алексей Борисов (гитара, начало 1980-х; впоследствии: Ночной проспект, F.R.U.I.T.S., Волга, ASTMA, Fake Cats Project)
 Алексей Локтев (вокал, клавишные, начало 1980-х, середина 1990-х; умер 12 мая 2009 года)
 Андрей Шнитке (гитара, начало 1980-х; сын Альфреда Шнитке, родился в 1965 г., проживал в Германии; умер 23 мая 2020)
 Карен Саркисов (ударные, начало 1980-х; впоследствии: Звуки Му, Бригада С; ныне проживает в США)
 Юрий Иванов (бас-гитара, середина 1980-х; ранее: Скоморохи Александра Градского)
 Александр Васильев (барабаны, вторая половина 1980-х; впоследствии: Джоанна Стингрей; проживал в США, умер 17 сентября 2019 года)
 Виталий Чурилов (гитара, середина 1980-х; ныне проживает в Австралии)
 Сергей Сабинин (гитара, конец 1980-х, середина 1990-х)
 Евгений Тихомиров (бас-гитара, конец 1980-х, середина 1990-х)
 Всеволод Матвеев (клавишные, конец 1980-х)
 Игорь Лень (клавишные, конец 1980-х; продюсер, 2008; также: Николай Коперник, Оберманекен; ныне проживает в США)
 Эдвард Беккет (ударные, 2009—2013)
 Иван Соколовский (клавишные, конец 1980-х; также: Ночной проспект, сольные альбомы; умер в 2005 году)
 «Фаст» Фредди Рапилло (гитара, 1990-е)
 Джо Джо Албано (ударные, середина 1990-х)
 Андрэ Лафосс (гитара, конец 1990-х)

В записи альбомов 2000-х годов принимали участие различные «центробораторы» — музыканты разных стран, записывавшиеся в своих студиях, и обменивавшиеся с Шумовым через Интернет семплами для альбомов Центра.

Временная шкала

Дискография 
Дискография составлена на основе официального списка альбомов группы Центр, размещённого на сайте группы. Многие альбомы переиздавались, начиная с 2007 года, лейблом Артемия Троицкого «Zenith», с дистрибуцией через лейбл «Союз».

Сольные альбомы Василия Шумова 
См. Шумов, Василий Герардович#Дискография.

Фильмография 
 1984 — «Время отдыха с субботы до понедельника» (фильм, реж. Таланкин, музыка группы Центр, участие группы в съёмках)
 1984 — «Королевский бутерброд» (мультфильм, реж. Андрей Хржановский, музыка группы Центр)
 2007 — «Одна любовь на миллион» (в фильме звучит музыка Центра)

См. также 
 Алексеев (песня группы Центр)
 «Содержание» (акция)

Примечания

Литература 
 
 1997 — Евгений Головин, «Сентиментальное Бешенство Рок-н-Ролла: Под знаком Василия Шумова»
 2002 — Сергей Горцев, «Глядя в Центр»

Ссылки 
 Centromania.com — официальный сайт
 
 
 c-e-n-t-e-r (Центр в чёрточку)   — сайт с мультимедийным искусством Василия Шумова
 Центр на сайте zvuki.ru
 Шумовклуб на сайте tektonika.ru (один из авторов сайта — Сергей Горцев, автор книги о Центре, рекомендуемой самой группой)
 
 
 Артемий Троицкий, «Заверните десяток, пожалуйста!» (1985)
 Игорь Максимов, «Про это» (2007)

 
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Рок-группы России
Рок-группы СССР
Рок-группы США
Московская рок-лаборатория
Электронные музыкальные коллективы России
Электронные музыкальные коллективы СССР
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Группы новой волны из СССР